Фортье,  — фамилия французского происхождения, распространённая главным образом среди франкоканадцев. Также распространена в США, где произносится Фортьер.

 Фортье, Майкл и Фортье, Лори
 Фортье, Мона (род. 1972) — канадский политик.
 Фортье, Энн (1971 г. р.) — писательница.

См. также 
 Фортьер